Protector (1981 computerspel)
 Protector (1999 computerspel)
 Protector (2009), een Tsjechische film 
 The Protector (1985), een Hongkongs-Amerikaanse film 
 The Protector (1997), een Amerikaanse film
 The Protector (televisieserie uit 2011), een Amerikaanse televisieserie
 The Protector (televisieserie uit 2018), een Turkse televisieserie
 Tom-Yum-Goong, een Thaise film ook uitgebracht als The Protector
 Kunsthandel de Protector